Alžběta de Bourbon (srpen 1614, Paříž – 19. května 1664, Paříž) byla vnučka Jindřicha IV. Francouzského a vévodkyně z Nemours.

Život 

Alžběta se narodila v Paříži jako dcera Césara de Bourbon, vévody z Vendôme, uznaného syna Jindřicha IV. Francouzského a jeho oficiální milenky Gabrielle d'Estrées. Její matkou byla princezna Františka Lotrinská, dcera a dědička Filipa Emanuela, vévody z Mercœur, rivala Jindřicha IV. Její matka byla z vlastního páva vévodkyní z Mercœur a Penthièvre a největší dědičkou své doby.

Alžběta, před sňatkem oslovována jako Mademoiselle de Vendôme, byla druhé ze tří dětí; měla dva bratry, frondéři František z Vendôme, vévoda z Beaufortu, a Ludvík, vévoda z Vendôme, jehož manželkou byla Laura Mancini, neteř kardinála Mazarina. Byli rodiči Louise Josepha de Bourbon, velmi úspěšného vojenského velitele a Maršála Francie.

11. července 1643 se v Louvru devětadvacetiletá Mademoiselle de Vendôme provdala za o deset let mladšího Karla Amadea Savojského, vévodu z Nemours. Mladý princ byl členem vedlejší větve rodu Savojských, která se usadila ve Francii. Mladý princ byl přímý potomek Filipa II. Savojského, stejně jako Alžběta. Měli spolu dvě dcery, které se provdaly za dědice savojského a portugalského trůnu, a tři syny, kteří zemřeli krátce po narození.

V roce 1652 byl její manžel zabit jejím bratrem Františkem při duelu. Alžběta ho přežila o dvanáct let a zemřela 19. května 1664 ve věku 49 let v rodné Paříži. Podařilo se jí zajistit příjem z Nemours pro své dvě dcery, ale tituly zdědili další členové rodiny.

Potomci 
Za devět let manželství Alžběta porodila šest dětí, z nichž se dospělosti dožily dvě dcery:

 Marie Johanna Savojská (11. dubna 1644 – 15. března 1724), ⚭ 1663 Karel Emanuel II. Savojský (20. června 1634 – 12. června 1675), savojský vévoda, hrabě z Aosty, Genevy, Moriany a Nice, titulární král Kypru a Jeruzaléma
 dcera
 Marie Františka Isabela Savojská (21. června 1646 – 27. prosince 1683),
 ⚭ 1666 Alfons VI. Portugalský (21. srpna 1643 – 12. září 1683), portugalský král v letech 1656–1675, sňatek anulován už následujícího roku
 ⚭ 1668 Petr II. Portugalský (26. dubna 1648 – 9. prosince 1706), portugalský regent a král od roku 1675 až do své smrti
 Josef Savojský (*/† 1649)
 František Savojský (*/† 1650)
 Karel Amadeus Savojský (*/† 1651)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození v roce 1614
Narození v Paříži
Úmrtí 19. května
Úmrtí v roce 1664
Úmrtí v Paříži
Francouzské osobnosti 17. století
Bourboni
Vévodkyně z Aumale
Vévodkyně z Nemours
Savojské princezny